

Ключі — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Ключі — річка в Удмуртії, ліва притока Іти
 Ключі — селище міського типу, Усть-Камчатський район, Камчатський край
 Ключі — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Ключі — село, Аскінський район, Башкортостан
 Ключі — село, Бійський район, Алтайський край
 Ключі — присілок, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Ключі — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ключі — село, Вадінський район, Пензенська область
 Ключі — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Ключі — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Ключі — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Ключі — село, Каменський район, Алтайський край
 Ключі — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Ключі — село, Кезький район, Удмуртія
 Ключі — село, районний центр, Алтайський край
 Ключі — присілок, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Ключі — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Ключі — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Ключі — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Ключі — присілок, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Ключі — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Ключі — селище, Томський район, Томська область
 Ключі — село, Топчихинський район, Алтайський край
 Ключі — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Ключі — село, Тюменцевський район, Алтайський край
 Ключі — присілок, Новотроїцьке сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область
 Ключі — село, Черновське сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область
 Ключі — село, Шадрінський район, Курганська область
 Ключі — присілок, Шатровський район, Курганська область

Ключі — село, Сімферопольський район, Автономна Республіка Крим

Див. також 
 Ключ
 Ключики